

Biografia
Era il secondogenito di John Russell, VI duca di Bedford, e della sua prima moglie Georgiana Byng.

Fu un deputato parlamentare per il collegio di Bedford dal 1812 fino al 1830.

Sposò Elizabeth Anne Rawdon, diretta discendente del Casato di York attraverso la sua nonna Elizabeth Rawdon, contessa di Moira, la coppia ebbe tre figli:

 Francis Russell, IX duca di Bedford 16 ottobre 1819 - 14 gennaio 1891);
 Lord Arthur John Edward Russell (14 giugno 1825 - 4 aprile 1892);
 Odo Russell, I Barone Ampthill (20 febbraio 1829 - 25 agosto 1884).

George Russell (1790-1846)